Зу́бов — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Зубов, Антон Михайлович (1907—1942) — советский художник, председатель Курского областного союза художников.
 Зубов, Афанасий Николаевич (ок. 1738—1822) — российский государственный деятель, в 1782—1791 правитель Курского наместничества.

Б

В 
 Зубов, Валентин Платонович (1884—1969) — искусствовед, основатель Института истории искусств, первый директор Дворца-музея в Гатчине.
 Зубов, Валериан Александрович (1771—1804) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Зубов, Валерий Михайлович (1953—2016) — российский политический деятель, губернатор Красноярского края.

Г 
 Зубов, Геннадий Александрович (род. 1977) — украинский футболист.
 Зубов, Георгий Николаевич (1866—1936) — русский генерал-майор (1918), герой Первой мировой войны, командир 7 Белорусского гусарского полка (с 1917 года).
 Зубов, Григорий Никитович (1910—1944) — Герой Советского Союза.

Д, Е 
 Зубов, Дмитрий Александрович (1764—1836) — генерал-майор.
 Зубов, Евгений Владиславович (род. 1972) — общественный деятель Приднестровской Молдавской Республики.

И 
 
 Зубов, Игорь Николаевич (род. 1956) — деятель российских правоохранительных органов, генерал-полковник милиции.

К 
 Зубов, Константин Александрович (1888—1956) — актёр, народный артист СССР.

Л

М 
 Зубов, Матвей Игнатьевич — русский военный и государственный деятель 1620—1640-х годов.

Н

П

С 
 Зубов, Сергей Александрович (род. 1970) — российский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Зубов, Терентий Максимович (1902—1985) — советский военачальник, генерал-майор.

Ф 
 Зубов, Фёдор Евтихиевич (?—1689) — русский иконописец.

Ю 
 Зубов, Юлий Михайлович (1839—1922) — русский государственный служащий, поэт.
 Зубов, Юрий Сергеевич (1924—2006) — советский и российский учёный-библиограф, профессор МГУКИ.



Населённые пункты 
 Зубов — хутор в Тбилисском районе Краснодарского края России.
 Зубов — село в Черниговском районе Запорожской области Украины.
 Зубов — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

См. также 

 Зубов Мост
 
 
 
 
 
 
 
 Редкозубов